Raisin d'ours ou raisin d'ours commun : Arctostaphylos uva-ursi ;

 Raisin d'ours des Alpes : Arctous alpina ;

 Raisin d'ours rouge : Arctous rubra.